Amayuelas hace referencia a varios artículos sobre localidades en la provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España

 Amayuelas de Abajo, localidad del municipio de San Cebrián de Campos;
 Amayuelas de Arriba, municipio;
 Amayuelas de Ojeda, localidad del municipio de Olmos de Ojeda.